Безіме́нний — струмок в Україні у Обухівському й Черкаському районах Київської й Черкаської областей. Правий доплив річки Дніпра (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 9,28 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,43 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,44. Формується багатьма струмками. На деяких ділянках струмок пересихає.

Розташування 
Бере початок на північно-східній околиці села Малий Букрин. Спочатку тече переважно на південний захід, далі тече переважно на північний захід через село Великий Букрин та через урочище Кривий Ліс і впадає у річку Дніпро (Канівське водосховище)

Цікаві факти 
 На струмку існують газголдери та газові свердловини, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.
 Біля струмка у селі Великий Букрин розташований Букринський плацдарм.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Київської області
Річки Вишгородського  району
Річки Черкаської області
Річки Черкаського  району
Річки України без назви